Crabapple ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Crabapple (Georgia)
 Crabapple (Ohio)
 Crabapple (Pennsylvania)
 Crabapple (Texas)